Scolecobasidium är ett släkte av svampar. Scolecobasidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scolecobasidium